Le mot mandat est employé dans les domaines :
diplomatique : un mandat est un système d'administration de tutelle établi sur certaines anciennes colonies ;
financier : le mandat est un moyen de paiement postal (mandat postal, dont plusieurs variantes existent) ou gouvernemental (mandat sur le Trésor) ;
 juridique et social :
 en droit des affaires, le mandat social confère à une personne physique (le directeur général,...) la représentation d'une personne morale (société,...) ;
 en droit pénal, le mandat est un acte pris lors d'enquêtes ou d'instructions (voir aussi mandat en droit pénal français et mandat en droit pénal suisse) ;
 en droit des obligations, le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte. Exemple : les « mandats » des agences immobilières, le mandat ad litem de l'avocat, le mandat de cession ;
 politique : un mandat politique ;
 historique :
 dans l'Empire romain, instruction administrative adressée par l'empereur (ou par son Conseil) à un gouverneur ou à un préposé (ou préfet) ;
 en Chine, le mandat du Ciel (天命 : Tiānmìng) est un concept chinois apparu sous la dynastie Zhou qui permet d'affirmer le pouvoir des empereurs de Chine.

Nom de famille 
 Marquis de Mandat ;
 Agnieszka Mandat (1953 –), actrice polonaise.